En Pologne, Stawik peut faire référence à :

 Stawik, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Stawik, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.